Greifswalder Bahnen steht für 

die unter diesem Namen zusammengefassten Eisenbahnunternehmen

 Kleinbahn-Gesellschaft Greifswald-Wolgast, ehemalige Bahngesellschaft in Vorpommern
 Kleinbahn-Gesellschaft Greifswald–Jarmen, ehemalige Bahngesellschaft in Vorpommern